Чугач () — эскимосское племя и топоним штата Аляска (США).

  — племя эскимосов.

Топоним 
 Чугач, или Чугачские горы — горный хребет в штате Аляска.
 Чугач — национальный лес.
 Чугач — парк штата.

См. также